Prost, francia családnév
 Prost Grand Prix, egykori Formula-1-es csapat
 Prost osztrák idegenforgalmi és gasztronómiai szakfolyóirat
 Prost, német eredetű üdvözlő kifejezés